Приморск може да се отнася за някой от следните топоними.

Селища 
 Приморск – град в Русия, Калининградска област
 Приморск – град в Русия, Ленинградска област
 Приморск – град в Украйна, Запорожка област
 Приморск – предишно име на сгт. Сахил, Азербайджан
 Приморск – посьолок в Русия, Красноярски край
 Приморск – село в Абхазия, 2 села в Русия

Други 
 Приморск – пристанище (нефтен терминал) в Русия, Ленинградска област

Вижте също 
 Приморски край
 Приморски район (Запорожка област)
 Приморски градски съвет